Chicagoskolan kan syfta på

 Chicagoskolan (nationalekonomi) – en forskningsinriktning inom nationalekonomi
 Chicagoskolan (sociologi) – en skola inom samhällsplanering
 Chicagoskolan (arkitektur) – en rörelse inom arkitektur som inledde byggandet av skyskrapor
 Chicagoskolan (litteratur) – en gren inom litteraturvetenskap

Se även
University of Chicago